1300 капралов () — собирательное название отряда младших офицеров армии Королевства Сербия, в годы Первой мировой войны отправленных на помощь 1-й сербской армии в битву при Колубаре. В его состав входили потенциально будущие командиры сербских воинских частей.

Предыстория 
После начала Первой мировой войны очень многие школьники и студенты училищ в Сербии вынуждены были прекратить обучение и отправиться в штаб верховного командования для распределения по подразделениям. Некоторые из добровольцев попали в военную школу в Скопье, где и начали обучаться военному делу. Учебный план не предполагал участие курсантов в боевых действиях и какую-либо поддержку.

Участие в битве при Колубаре 
2 декабря австро-венгерские войска вошли в Белград, будучи уверенными в том, что Сербия скоро подпишет капитуляцию и будет выведена из игры. Сербская армия отступала, находясь в состоянии почти полной деморализации и не надеясь на помощь союзников из Антанты. Австро-венгерские солдаты в течение всего дня грабили город и занимались насилием в отношении гражданских жителей: они были уверены, что скоро займут и Ниш, и Крагуевац.

С юга на 16-й корпус в направлении Пожега-Ужице и с севера на 15-й корпус в направлении  3 декабря сербская армия под командованием Живоина Мишича и Радомира Путника перешла в наступление. Нехватку в живой силе сербы восполнили теми самыми 1300 курсантами военных школ, срочно переброшенными из Скопье: при поступлении эти юноши получили звание капралов, благодаря чему и стали известны под этим прозвищем. В боях при Колубаре погибло около 400 молодых добровольцев, однако сербы сумели одолеть австро-венгров и отбить Белград. Победа при Колубаре стала одной из крупнейших и важнейших побед Сербии в Первой мировой войне

Память 
В культуре Сербии 1300 капралов представляют собой символ жертвы во имя свободы родины и народа, вследствие чего их память была увековечена во многих городах: в Белграде, Баня-Луке и ряде городов Шумадии есть Улицы 1300 капралов. В Белграде их имя носит школа, а на горе Раяц воздвигнут памятник.

Также некогда существовало Объединение 1300 капралов (), в которое входили пережившие войну юные призывники из Скопье, однако со смертью последнего их члена и председателя общества Тадии Пейовича прекратило существование.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белградской школы имени 1300 капралов 
 Из школске клупе у огањ битке („Вечерње новости“, 18. фебруар 2014) 
 Венац од родитељских суза („Вечерње новости“, 19. фебруар 2014) 
 Ватру пале док марширају („Вечерње новости“, 22. фебруар 2014) 
 Бесмртни ђачки батаљон (Српски академски круг)  

Сербия в Первой мировой войне
Дети в войнах